Лента — рідковживаний синонім слова «стрічка».
 «Лента» — російська мережа гіпермаркетів.
 Лента — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі.

Див. також 
 Lenta.ru — одне з провідних російських новинних інтернет-видань.